Szabadságharcok a magyar történelemben:
Thököly-szabadságharc
Rákóczi-szabadságharc
1848–49-es forradalom és szabadságharc vagy egyszerűen "Szabadságharc"
1956-os forradalom és szabadságharc

Szabadságharcok az egyetemes történelemből:
Belga szabadságharc
Németalföldi szabadságharc
Görög szabadságharc